Rivolta di Creta del 1363-1366
Rivolta di Creta del 1866-1869
Rivolta di Creta del 1878
Rivolta di Creta del 1897-1898